Lausanne